Verbindingstechnieken
 koppeling tussen twee of meer zaken
 Hyperlink, een verwijzing in een tekst, die op de computer of op internet staat
 <link> in HTML; 

Plaatsen:
 Lynck (Nederlands: Link), plaats in de Franse regio Hauts-de-France

Overige:
 Link (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1994 en het boek naar deze serie van Karel Eykman
 Link (The Legend of Zelda), een van de hoofdfiguren uit de spellenreeks The Legend of Zelda
 LINK (tijdschrift), een Belgisch tijdschrift
 LLiNK, een Nederlandse publieke omroep

Personen:
 Berry Link 1965, een Nederlands politicus
 Caroline Link 1964, een Duitse filmregisseur
 Heinrich Friedrich Link (1767-1851), Duits plantkundige
 Herman Link 1957, een Nederlands auteur, theatermaker en componist
 Kelly Link 1969, een Amerikaans schrijfster
 Perry Link 1944, een Amerikaans wetenschapper gespecialiseerd in moderne Chinese literatuur en Chinees
 Ron Link 1979, een Nederlands zanger en acteur